Realtime Transport Protocol, een computerterm
 Rádio e Televisão de Portugal, een Portugees mediaconcern
 Rapid Thermal Processing, een proces bij het maken van onder andere halfgeleiderproducten
 Reinforced Thermoplastic Pipes, een vezelversterkte plastic pijp
 Return to player, gemiddeld quotiënt van uitkering en inleg, bij gokken